Kocatepe bezeichnet:

 Yasin Kocatepe (* 1991), deutscher Fußballspieler türkischer Abstammung

 Kocatepe-Moschee, größte Moschee der türkischen Hauptstadt Ankara
 Kocatepe-Moschee (Ingolstadt), Moschee und Kulturzentrum in Ingolstadt
 Kocatepe (Pülümür), Dorf im Landkreis Pülümür der Provinz Tunceli
 Kocatepe (Rize), Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Rize
 Kocatepe (Derik), Ortschaft im Landkreis Derik der Provinz Mardin
 Kocatepe (Nizip), Kleinstadt im Landkreis Nizip, der Provinz Gaziantep

Siehe auch:
 Liste von Kocatepe-Moscheen